Consentimento Real — método formal que um monarca possui para completar o processo legislativo dando seu aval a ato parlamentar
 Consentimento do titular do bem jurídico — em Direito, renúncia à proteção penal de bens jurídicos disponíveis
Consentimento sexual —  o consentimento para se envolver em uma atividade sexual
 Idade de consentimento — idade em que uma pessoa é considerada legalmente competente para consentir em atos sexuais